Чалпан (с ) — топоним в Хакасии.

Чалпан (скала, Хакасия) — каменный массив высотой 147 метров[нет источника измерения], напоминающий звериный клык.

Чалпан (гора, Хакасия, Таштыпский район) — гора высотой 2051 метр над уровнем моря, в Хакасии у реки Хызас и верховьях реки Большой Анзас.

Чалпан (гора, Хакасия, Боградский район, Боград) — гора высотой 815 метра над уровнем моря, в Хакасии у села Боград.

Чалпан (гора, Хакасский заповедник) — горное поднятие куэстообразной формы на северо-западном берегу озера Белё высотой 586 метров над уровнем моря и площадью 200 га. Имеет статус — комплексный ландшафтный памятник природы, на территории государственного природного заповедника «Хакасский», с расположенной на вершине крепостью Све.

Чалпан (гора, Хакасия, Боградский район, Троицкое) — гора высотой 543 метра над уровнем моря, в Хакасии у деревни Троицкое.

Чалпан (гора, Хакасия, Бейский район) — гора высотой 398 метров над уровнем моря, в Хакасии у деревни Дмитриевка.

Чалпан (озеро) — озеро в Хакасии, Бейский район. Расположено в Южно-Минусинской котловине, площадь зеркала 0,6 км².

Источники 
 Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Республики Хакасия в 1998 году» (То же, 1999 г., 2000 г., 2001 г).
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия ; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. - Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А - Н]. - 2007. - 430, [2] с. : ил., портр. - Библиогр. в конце слов. ст. С. 148.
 Бутанаев В. Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края. Абакан: 1995.
 Енисейский энциклопедический словарь/Гл. ред. Дроздов Н. Н. Красноярск: КОО Ассоциация «Рус. энциклопедия», 1998.